Рене Хаке (; ) — нидерландский футбольный тренер.

Биография 
Хаке никогда не играл в футбол на высоком уровне. Тренерскую карьеру начал с юношеских команд «Эммена» и «Твенте». Потом был в этих командах и главным тренером.

Примечания 

Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Эммен»
Тренеры ФК «Твенте»
Тренеры ФК «Камбюр»
Тренеры ФК «Утрехт»
Тренеры ФК «Гоу Эхед Иглз»